Dinescu:
 Mircea Dinescu
 Monica (Dinescu-)Iagăr (* 1973, Sighetu Marmației) (en)
 Valentin Dinescu
 Violeta Dinescu

Nume de familie românești